Женская интуиция:

 Женская интуиция — художественный фильм 2004 года украинского режиссёра Оксаны Байрак.
 Женская интуиция 2 — художественный фильм снятый в 2005 году режиссёром Оксаной Байрак.